Tridente - uma arma branca antiga que se assemelha a uma lança,com 3 pontas;
 Tridente (Roma) - um famoso complexo de ruas de Roma no formato de um tridente;
 RbAM Tridente (R-22) - um rebocador de Alto Mar (RbAM) da Marinha do Brasil;
 Classe Tridente - uma classe de submarino da Marinha de Guerra Portuguesa;
 Operação Tridente - uma operação militar da Guerra Colonial na Guiné-Bissau;

Desambiguação